Недоторка́нність — з наголосом на четвертому складі — слово вживається в таких значеннях:

 Особиста недоторка́нність — суб'єктивне громадянське право.
 Недоторканність житла;
 Недоторканність приватної власності;
 Недоторканність приватного життя — правові принципи.
 Недоторканність особи (у праві) — гарантія правового статусу визначеного кола осіб (депутатів, дипломатів, суддів, а також вартових, парламентерів і т. ін.)
 Недоторканність територіальна — те саме, що і територіальна цілісність.

Див. також 
 Недоторкані
 Недоторканний запас

Примітки